Історія Рогізного єднає покоління — інформаційно-краєзнавче видання про село Рогізне, де представлено результати краєзнавчих досліджень, проведених на теренах села та за його межами. Також у збірку включено спогади жителів села, публікації в засобах масової інформації, документи з архівів області. Книгу доповнюють біографічні матеріали про знаменитих земляків і вихідців із Рогізного.

Автори збірки Сергій Щербатюк та Марія Гах опрацювали всі доступні джерела з історичними відомостями, проаналізували розвиток села протягом останніх століть, відкрили невідомі сторінки церковної спадщини та прослідкували етапи розвитку шкільної справи в селі. Вперше за останнє десятиліття у світ виходить краєзнавче видання про село Демидівського району  .

Видання здійснено в рамках проекту «Історія Рогізного єднає покоління», який переміг в конкурсі міні-грантів від Рівненської обласної організації Української бібліотечної асоціації. Значну підтримку в реалізації проекту надала громадська організація "Сприяння розвитку села" .

Книга була презентована широкій публіці 31 липня 2016 року, в урочистій обстановці в Будинку культури села Рогізне. На презентацію завітали начальник відділу культури та туризму Демидівської райдержадміністрації Катерняк Наталія, директор КЗ «Демидівська ЦСПШБ» Тимощук Валентина, сільський голова Панчук Анатолій, бібліотекарі центральної районної бібліотеки та громада села.

Структура книги 
Книга складається з трьох частин.

У першій частині «Краєзнавчі дослідження» розкрито передісторію та історію Рогізного. Розповідається про:
 місцеві старожитності;
 заснування села;
 походження назви села;
 соціальні групи і становищення мешканців села в різні історичні періоди;
 розвиток села в другій половині XIX — на початку ХХ ст.;
 будівництво і долю церкви Різдва Пресвятої Богородиці.
На основі документів та спогадів мешканців сіл проаналізовано події від Першої світової війни до до здобуття Україною незалежності, зокрема, долю повстанського руху в роки війни. Окрім цього ця частина містить також історичні світлини, краєвиди вулиць, кутків та околиць, карти села.

Друга частина «Спогади» складається з відомостей про місцевих мешканців, які здолбули шану і повагу серед односельців. 

У третій частині «Про село» зібрано інформацію та фотографії, на яких зафіксований сучасний стан в Рогізному, побут, громадське та фахове життя селян.

Світлини

Видання 
 Щербатюк С. М., Гах М. В. Історія Рогізного єднає покоління. - Луцьк: Видавництво Терен, 2016. - 128 с.: іл.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка бібліотеки с. Рогізне у Фейсбук
 Книга, архівні матеріали, фотографії
 
Книги з краєзнавства України
Книги з історії України
Українські книги
Історія Демидівського району
Книги 2016
Рогізне (Демидівський район)